Argentína
Río Chico megye, megye Santa Cruz tartományban
Río Chico megye, megye Tucumán tartományban